Вјаземски рејон је назив за двије административне јединице у Русији са статусом рејона, и то:
 Вјаземски рејон (Смоленска област), рејон у Смоленској области
 Вјаземски рејон (Хабаровска Покрајина), рејон у Хабаровској Покрајини